Ураз Джандосов:
 Джандосов, Ураз Кикимович (1899—1938) — советский казахский партийный и государственный деятель.
 Джандосов, Ураз Алиевич (род. 1961) — министр финансов Республики Казахстан (1999), Председатель Национального банка Республики Казахстана (1996—1998); внук Ураза Джандосова.